Първич може да се отнася за:
 Първич – остров в Хърватия, Хърватско приморие
 Първич – остров в Хърватия, в Централна Далмация